Белый негр

 Белый негр — эссе Нормана Мейлера, которое принято считать основополагающим манифестом хипстеризма.
 Белый негр — польский чёрно-белый художественный фильм, снятый в 1939 году режиссёром Леонардом Бучковским.
 Белый негр (устар.) — о бесправном, выполняющем непосильную работу (подобно неграм-рабам) человеке.

Примечания